Гуди может означать:

Фамилия 
 Гуди, Альфред Эдуард (1878—1945) — коллекционер картин и фотографий, филантроп, связанный с городом Дерби.
 Гуди, Джейд (1981—2009) — британская бизнесвумен, парфюмер, писательница и телевизионная персона.
 Гуди, Джек (1919–2015) — английский антрополог и социолог.
 Гуди, Лайла (род. 1971) — норвежская актриса театра и кино.
 Гуди, Фрита (1972—2004) — британская актриса.

Другое 
 Гуди (район Афин) — район Афин.
 Гуди (пудинг) — блюдо ирландской кухни.